Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže šrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-nizozemský párNicole Melicharová-Martinezová a Demi Schuursová, jehož členky nestartují společně. Schuursová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Melicharové se stala Němka Vivian Heisenová, s níž skončila v semifinále na raketách Guarachiové a Krawczykové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, který ve finále zdolal nenasazené japonsko-čínské duo Makoto Ninomijová a Jang Čao-süan po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Guarachiová na okruhu WTA Tour vybojovala pátý deblový titul a pro Krawczykovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 }

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2021
WTA Tour 2021